Samuel Pozzi (1846-1918), een Frans gynaecoloog en chirurg
 Moana Pozzi (1961-1994), een Italiaans pornoactrice, model en politica
 Antonia Pozzi (1912-1938), een Italiaans dichteres